Notre-Dame des-Sept-Douleurs (ou Notre-Dame des Douleurs) est l'un des nombreux titres mariaux par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie, mère de Jésus. De nombreux édifices religieux furent consacrés sous ce titre. Il a laissé des traces dans la toponymie également.

Édifices religieux

Basilique 
 La basilique Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Pescara, en Italie.

Cathédrales 
 La cathédrale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Suzhou est la cathédrale du diocèse catholique de Suzhou en Chine.
 La cathédrale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Ningbo est la cathédrale du diocèse catholique de Ningbo en Chine.
 La Cocathédrale Notre-Dame-aux-Sept-Douleurs, à Poprad, en Slovaquie

Églises 
 L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est une église catholique de Verdun dans la ville de Montréal
 L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est une église catholique située dans la commune des Trois-Bassins (La Réunion)
 L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est le nom sous lequel a été consacrée l'église du Calvaire de Santo Stefano di Camastra en Sicile.
 L'église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est une église catholique située dans la commune de Varonne en Suisse

Chapelles 
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d'Abriès-Ristolas (Hautes-Alpes).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de la Bolline ou chapelle des Pénitents blancs (Alpes-Maritimes).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Dainville-Bertheléville (Meuse).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Domessin (Savoie).
 La chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs d'Étagnières ou chapelle Saint-Laurent d'Étagnières (Suisse).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs d'Hennebont (Morbihan).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Miramont-de-Comminges dite « du Calvaire » (Haute-Garonne).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Moustoir-Ac (Morbihan).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Névache (Hautes-Alpes).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes).
 La chapelle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de la Salette-Fallavaux (Isère).

Toponymie 
 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est une municipalité québécoise de la MRC de Rivière-du-Loup.

Voir aussi